Panther în engleză înseamnă panteră.

Panther se mai poate referi la:

Avioane
 Eurocopter AS565 Panther, elicopter bazat pe Eurocopter Dauphin
 Grumman F9F Panther, un jet fighter folosit de Marina Americană în Războiul Coreei
 Rotec Panther, un avion ultraușor

Automobile
 Chevrolet Panther, nume de cod pentru o mașină din anii 1950 care eventual a devenit Chevrolet Camaro
 
 Panther (motociletă)
 Ford Panther platform, o platformă de automobile sedan
 Isuzu Panther
 Panther Westwinds, producător de mașini
 De Tomaso Pantera, o mașină sportivă italiană
 Leyland Panther, un autobuz britanic din anii 1960

Informatică
 DR DOS "Panther", nume de cod pentru Novell's Novell DOS 7
 Mac OS X Panther, un sistem de operare
 Panther (development tool), un toolset Rapid Application Development

Geografie
Panther, Daviess County, Kentucky, o communitate neîncorporată

Media și divertisment
 Panthers (formație)
 Panther (joc video)
 Panther Software, o companie japaneză producătoare de jocuri video
 Panther (film)
 Panther (editură)
 Yoshikazu Yahiro, un chitarist metal japonez, cunoscut ca Panther, iar anterior ca Circuit.V.Panther
 Steel Panther, o formație glam metal americană
 Pantera, o formație metal americană
 Panther Caroso, un personaj din seria de jocuri video Star Fox
 The Pink Panther, o serie de filme de comedie britanice cu Peter Sellers
 The Pink Panther (personaj), un personaj animat originar din titlul filmului The Pink Panther
 "The Panther", o poezie de Rainer Maria Rilke
 Patrick "Panther" Spencer, un personaj din serialul Eyeshield 21
 Atari Panther, o consolă de jocuri video nelansată

Militar
 Panther, un tank german din cel de-al Doilea Război Mondial
 Iveco LMV, un vehicul blindat al armatei britanice, cunoscut ca BAE Panther
 RG-33, Medium Mine Protected Vehicle, al armatei americane, cunoscut ca BAE Panther

Politică
 Black Panther Party, o organizație naționalistă a negrilor
 Gray Panthers, o organizație americană
 White Panther Party, un partid politic fondat pentru a sprijini Black Panthers
 Black Panthers (Israel), o mișcare de protest din Israel
 Polynesian Panthers, un grup politic din Noua Zeelandă

Nave
 , numele a cel puțin cinci nave din Marina Britanică
 , două nave ale United States Navy
 , o navă germană
 , o navă italiană, în serviciu între 1962-68

Sport
 Carolina Panthers, o echipă de fotbal american
 ERC Ingolstadt aka The Panthers, o echipă de hochei germană
 Augsburger Panther, o echipă de hochei germană
 Northern Iowa Panthers, University of Northern Iowa. 
 Florida Panthers, o echipă de hochei americană
 South Adelaide Panthers, o echipă de fotbal australian
 Penrith Panthers, o echipă de rugby americană
 Michigan Panthers, o fostă echipă de fotbal american
 The Panthers, poreclă pentru Panionios, un club sportiv din Atena
 Blackpool Panthers, o echipă de rugby engleză
 Embrun Panthers, echipă din Eastern Ontario Junior C Hockey League
 Nottingham Panthers, o echipă de hochei din EIHL
 Wests Panthers, o echipă de rugby din Australia
 Middlebury Panthers, Middlebury College
 Milwaukee Panthers, University of Wisconsin-Milwaukee
 Eastern Illinois Panthers, Eastern Illinois University
 FIU Golden Panthers, Florida International University
 Georgia State Panthers, Georgia State University
 Pittsburgh Panthers, University of Pittsburgh
 Lord Tweedsmuir Panthers, Lord Tweedsmuir Secondary School
 Chapman Panthers, Chapman High School (Inman, South Carolina)
 Midlothian Panthers, Midlothian High School (Texas)
 Pine View Panthers, Pine View High School
 Springboro Panthers, Springboro High School
 Palmetto Panthers, Miami Palmetto High School
 Morehead Panthers, John Motley Morehead High School, Eden, North Carolino
 The Panthers, Browning School, New York, NY
 Redmond Panthers, Redmond High School (Oregon)
 Lake City Panthers, Lake City High School (Lake City, South Carolina)
 Colleyville Heritage Panthers, Colleyville Heritage High School (Colleyville, Texas)
 Western Panthers Rugby Club, Bulawayo, Zimbabwe
 Düsseldorf Panther, an American football club from Düsseldorf, Germany
 Clear Fork Panthers, Clear Fork High School, Colcord, West Virginia
 Leigh Panthers, Leigh Community Schools (Nebraska)
 Lincoln County High School Panthers, Lincoln County, West Virginia
 Maplewood High School Panthers, Nashville, Tennessee
 Washington Community High School Panthers, Washington, Illinois

Altele
PANTHER, (Protein ANalysis THrough Evolutionary Relationships)

Vezi și
 Panteră
 Pantera neagră (dezambiguizare)
 Panthera (dezambiguizare)
 Pantera (dezambiguizare)